

Cinema e televisione 
 Chernobyl - un grido dal mondo – film per la televisione del 1991 diretto da Anthony Page
 Chernobyl: Zona otčuždenija – serie televisiva del 2014
 Chernobyl – documentario del 2015 diretto da Armin Kurasz
 Chernobyl: La zona – documentario del 2015 diretto da Álvaro Dorado
 Chernobyl – miniserie televisiva del 2019
 Chernobyl 1986 – film del 2021

Geografia 
 Černobyl' – città dell'Ucraina
Centrale nucleare di Černobyl' – centrale nucleare nei pressi delle città di Pryp"jat' e di Černobyl'
Disastro di Černobyl' – incidente nucleare

Organizzazioni 
 Chernobyl Forum – incontro istituzionale promosso dall'IAEA

Informatica 
 Chernobyl – virus informatico

Museo 
Museo nazionale ucraino "Černobyl'" – museo dedicato al disastro di Černobyl'